Андрей Александрович Василевский (; род. 28 мая 1991, Минск, Белорусская ССР) — белорусский теннисист, специализирующийся на игре в парах. Победитель одного турнира ATP в парном разряде, призёр Универсиад, игрок сборной Белоруссии в Кубке Дэвиса.

Биография 
Начал играть в теннис с шести лет. Первым тренером стал отец, Александр Василевский. И отец, и мать были теннисными тренерами, в теннис играл и старший брат (Александр), что способствовало интересу к этой игре у Андрея.

Любимые покрытия — хард и трава; любимый турнир — Уимблдон. Болеет за футбольный клуб Барселона.

Спортивная карьера 
В профессиональных турнирах начал выступать с 2007 года, в статус профессионала перешёл в 2009 году. Свой первый турнир категории «фьючерс» в парном разряде выиграл в 2010 году в Минске (с Николаем Фидирко). В сентябре 2011 года в Трнаве (Словакия) впервые сыграл в парном финале турнира класса «челленджер», но первый титул на этом уровне завоевал только весной 2016 года в Самарканде в паре с Денисом Мазуркевичем. В 2014 году в Астане выиграл единственный за карьеру «фьючерс» в одиночном разряде. В парах завоёвывал награды летних Универсиад: в 2013 году стал бронзовым призёром в мужском парном разряде (с Александром Бурым), а в 2015 году — чемпионом в миксте (с Лидией Морозовой). С 2009 года выступал за сборную Белоруссии, в первые два года выиграв одну встречу при четырёх поражениях в одиночном разряде, а начиная с 2013 года одержав две победы при шести поражениях в парах.

К 2016 году сложилась ситуация, когда Василевский параллельно играл в паре в турнирах более высокого класса и в одиночном разряде — во «фьючерсах» и «челленджерах», где выигрывал максимум по два-три матча. Это послужило толчком для решения сосредоточиться на выступлениях в парах, и белорусский теннисист полностью перестал заявляться на турниры в одиночном разряде. После этого он достиг самых высоких результатов в карьере, с чилийцем Хансом Подлипником-Кастильо пробившись в 2017 году в четвертьфинал Уимблдонского турнира (где они обыграли 12-ю и 7-ю сеяные пары) и финал Открытого чемпионата Австрии. После выхода в третий круг на Открытом чемпионате Австралии 2018 года Василевский поднялся в рейтинге ATP среди игроков в парном разряде до 52-й позиции.

Остаток 2018 года сложился для белоруса неудачно, и ему пришлось постепенно возвращаться в число лучших через сетку «челленджеров». В 2020 году в паре с Йонатаном Эрлихом (Израиль) Василевский стал финалистом турнира ATP в Пуне (Индия). За 2021 год белорусско-израильская пара трижды играла в финалах турниров основного тура ATP. В мае в Белграде тандем завоевал первый в карьере Василевского титул ATP. И в 2020, и в 2021 годах белорус завершил сезон в первой сотне рейтинга ATP в парном разряде.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в парном разряде (5)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Белоруссии
Чемпионы Универсиады по теннису